Leicester [] steht für:
 die Insel Leicester Island, Teil des Atolls Palmerston (Cookinseln)
 einen Platz in London, siehe Leicester Square
 eine U-Bahn-Station, siehe Leicester Square (London Underground)
 einen englischen Adelstitel, siehe Earl of Leicester
Schafrassen:
 Bluefaced Leicester
 Border Leicester
 New Leicester
Personennamen:
Henry M. Leicester (1906–1991), US-amerikanischer Chemiker

den Namen der folgenden Orte:
Leicester (England)
Leicester (Massachusetts)
Leicester (New York)
Leicester (North Carolina)
Leicester (Vermont)
Siehe auch:
Red Leicester
Codex Leicester